Italiani di Croazia, minoranza etno-linguistica italiana in Croazia
Croati in Italia